Prvenstvo Jugoslavije u košarci za žene sa sezonu 1987./88. je drugi put zaredom osvojio klub Jedinstvo Aida iz Tuzle.

Prva savezna liga

Ligaški dio

Doigravanje

Izvori 
 prvazenskaliga.kosarka.co.yu, prvenstva 1945. - 1991., wayback arhiva

1987-88